'''Vitinho est un surnom porté par plusieurs personnes :

Vitinho, un footballeur brésilien né en 1993 ;
Vitinho, un footballeur brésilien né en juillet 1999 ;
Vitinho, un footballeur brésilien né en avril 1999 ;